Чемпионат Европы по боксу среди женщин 2016 проводился с 14 по 24 ноября 2016 года в болгарской столице — Софии. В соревнованиях приняли участие 129 спортсменок от 28 стран.

Участники 

  (1)
  (9)
  (6)
  (6)
  (5)
  (2)
  (2)
  (7)
  (4)
  (3)

  (1)
  (9)
  (7)
  (7)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

  (5)
  (4)
  (10)
  (4)
  (1)
  (6)
  (9)
  (10)
  (4)

Медалисты

Распределение наград

Ссылки 
 Результаты на сайте Amateur-boxing.strefa.pl

Чемпионаты Европы по боксу
Международные спортивные соревнования в Софии
Спорт в Болгарии в 2016 году
2016 год в боксе
Ноябрь 2016 года
бокс женский
Чемпионаты Европы в Болгарии
Международные соревнования по боксу в Болгарии